Inajaense – abitanti di Inajá (Paraná)
Inajaense – abitanti di Inajá (Pernambuco)